Single numer jeden w roku 2018 (Belgia)
Single numer jeden w roku 2018 (Litwa)
Single numer jeden w roku 2018 (Polska)
Single numer jeden w roku 2018 (Rosja)
 Single numer jeden w roku 2018 (USA)
 Single numer jeden w roku 2018 (Japonia)

Zobacz też